Distant Drums (film), een Amerikaanse western uit 1951
 Distant Drums (nummer), een door Cindy Walker geschreven nummer uit 1963